Niemcy:
 Hartenfels – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Ludwig Hartenfels – niemiecki polityk

Inne:
 Hartenfels – pałac
 Hartenfels – zamek